

Aziende
 Dell – multinazionale statunitense
 Dell Comics – casa editrice di fumetti statunitense
 Dell Publishing – casa editrice statunitense di libri, riviste e fumetti

Geografia
 Dell – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Arkansas, nella contea di Mississippi

Persone
 Allan Dell – rugbista a 15 sudafricano
 Christian Dell – designer tedesco
 Claudia Dell – attrice statunitense
 Dick Dell – ex tennista statunitense
 Dorothy Dell – attrice e cantante statunitense
 Michael Dell – imprenditore statunitense
 Patrick Dell Iannone – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano